Ка́уффман ( и ) — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1808—1889) — немецкий художник.
 Кауффман, Джордж (1930—2020) — американский химик.
 Кауффман, Марта (род. 1956) — американский продюсер и сценарист.
 Кауффман, Рональд (род. 1946) — американский фигурист, выступающий в парном катание с сестрой С. Кауффман.
 Кауффман, Синтия (род. 1948) — американская фигуристка, выступающий в парном катание с братом Р. Кауффманом.
  (род. 1939) — американский учёный.

См. также 
 Кауфман